Fahrafeld heißen folgende geographische Objekte:

 Fahrafeld (Gemeinde Kasten), Ortschaft und Katastralgemeinde von Kasten bei Böheimkirchen, Bezirk Sankt Pölten Land, Niederösterreich
 Fahrafeld (Gemeinde Pottenstein), Ortschaft und Katastralgemeinde von Pottenstein, Bezirk Baden, Niederösterreich
 Fahrafeld (Traisental), Talung der Traisen/Unrechttraisen und Ortslage von Türnitz und Hohenberg, Bezirk Lilienfeld, Niederösterreich

weiters
 die erste Dampflokomotive der Wien-Gloggnitzer Eisenbahn aus dem Jahr 1846, siehe WRB – Fahrafeld bis Felixdorf

Siehe auch: Außerfahrafeld, Innerfahrafeld